Selby kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Selby,

Australien 

 Selby (del av en befolkad plats), Victoria, Yarra Ranges,

Storbritannien 

 Selby, en ort i North Yorkshire, England, 
 Selby District, ett distrikt i North Yorkshire, England

USA 

 Selby, South Dakota, countyhuvudort, Walworth County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar